Юрий Корякин: Корякин, Юрий Александрович (1943—2013) — советский хоккеист.
 Корякин, Юрий Николаевич (род. 1946) — генерал-лейтенант ВС СССР и России.